«На старт» () — американский комедийный телесериал, повествующий о спортивном комментаторе Райане Кинге, жизнь которого меняется после потери супруги. Пилотный эпизод вышел в эфир на телеканале NBC 8 августа 2012 года, а с 11 сентября сериал начал транслироваться регулярно по вторникам в 9 часов вечера по восточному времени. 10 мая 2013 года канал закрыл сериал после одного сезона.

В главных ролях 
 Мэттью Перри — Райан Кинг
 Лаура Бенанти — Лорен Беннет
 Джули Уайт — Энн
 Сьюзи Накамура — Иоланда
 Тайлер Джеймс Уильямс — Оуэн
 Бретт Гельман — Мистер К.
 Саймон Филлипс — Робин
 Джон Чо — Стивен
 Сара Бейкер — Соня
 Эллисон Миллер — Кэри

Производство 
В январе 2012 года NBC заказал пилотный эпизод сериала. 20 апреля стало известно, что сезон будет состоять из 13-ти эпизодов. 2 октября 2012 года телеканал продлил сезон до 22-х эпизодов.

Обзор сезонов

Список эпизодов

Примечания 

Телесериалы по алфавиту
Программы телеканала NBC
Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы США, запущенные в 2012 году
Телесериалы NBC Universal Television
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лос-Анджелесе
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2013 году